Amerikaanse PGA Tour, een Amerikaanse golftoernooiorganisatie
 Australaziatische PGA Tour, een Australaziatische golftoernooiorganisatie
 Aziatische PGA Tour, een Aziatische golftoernooiorganisatie
 Canadese PGA Tour, een Canadese golftoernooiorganisatie
 Europese PGA Tour, een Europese golftoernooiorganisatie
 Japanse PGA Tour, , een Japanse golftoernooiorganisatie
 PGA Tour Latinamérica

Zie ook
 LPGA Tour, een doorverwijspagina met golftoernooiorganisaties voor dames